lezg nyelv
 lezg nép